
Термин КС има више значења.

Коњска снага, јединица за мјерење снаге
Кератан сулфат, сулфати гликозаминогликана 
Канзас, америчка држава